Smogorzewo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Smogorzewo, un village du powiat de Włocławek ;
 Smogorzewo, un village du powiat de Żnin.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Smogorzewo, un village.